Seemoor bezeichnet

 ein ehemaliges Naturschutzgebiet in Schneverdingen, das im Naturschutzgebiet Seemoor und Schwarzes Moor bei Zahrensen aufgegangen ist
 ein Moor in der Gemeinde Damendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 ein Moor in der Gemeinde Holste im Landkreis Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen
 ein Ortsteil der Gemeinde Wingst im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen